Salonen är ett efternamn, som burits av bland andra:

Aarne Salonen, finländsk sångare, skådespelare, teaterregissör och sångtextförfattare
 Ahti M. Salonen
 Aleksi Salonen
Armas Salonen (1915–1981), finländsk orientalist, assyriolog och filolog
Esa-Pekka Salonen, finländsk dirigent och kompositör* Ida Salonen
 Ilmari Salomies
 Kristiina Salonen
Olavi Salonen (född 1933), finländsk medeldistanslöpare
 Pasi Salonen
 Sulo Salonen
 Sylvi Salonen
Tapio Salonen (född 1954), svensk socionom
Timo Salonen, finländsk rallyförare
Toivo Salonen, finländsk skridskoåkare